Rüb steht für:
 Rüb (Motorrad), ein deutsches Motorrad von 1895

Rüb oder Rueb ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Rueb (1882–1959), niederländischer Schachfunktionär, erster Präsident des Weltschachbundes FIDE
 Clemens Rüb, deutscher Basketballspieler
Ewald Rüb (russifiziert Эвальд Карлович Риб ; 1930–2003), deutsch-russischer Schriftsteller und Geiger
 Franz Rueb (1933–2021), Schweizer Publizist und Dramaturg
 Friedbert W. Rüb (* 1953), deutscher Politikwissenschaftler
 Fritz Rueb (1925–2015), deutscher Segelflieger und Unternehmer
 Gra Rueb (1885–1972), niederländische Bildhauerin und Medailleurin
 Gustav Rueb (* 1975), Schweizer Theaterregisseur
 Julius Rüb (1886–1968), deutscher Landwirt und Politiker (SPD), MdL Rheinland-Pfalz
 Karl Rüb (1896–1970), Diplom-Ingenieur aus Bessarabien
 Matthias Rüb (* 1962), deutscher Journalist
 Wolfgang Rüb (* 1952), deutscher Schriftsteller

RÜB steht für:
 Regenüberlaufbecken, siehe Regenrückhaltebecken

RUEB steht für:
 Bahnhof Überlingen Therme (DS100-Code)

Abkürzung